Cleanskin Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Cleanskin Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland
 Cleanskin Creek (Dugald River), Nebenfluss des Dugald River in Queensland